Елисавета Наумова Шопова-Карамфилова (родена през 1970 г.) е българска актриса. Дъщеря е на актьорите Наум Шопов и Невена Симеонова, и сестра на актьора Христо Шопов. Занимава се активно с озвучаване на филми и сериали.

Биография 
През 1989 г. е приета във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Крикор Азарян с асистенти Тодор Колев и Елена Баева, и завършва през 1993 г. През 1999 – 2007 г. е актриса в трупата на Младежки Театър „Николай Бинев“. От 2007 г. играе в Драматичен театър „Николай Масалитинов“, Пловдив.

Роли в театъра 
По-значими роли в театъра са:
 Кротката в „Кротката“ на Театър „Българска армия“, режисьор Илия Добрев
 Милкана в „Майстори“ на Драматичен театър „Рачо Стоянов“, Габрово, режисьор Петринел Гочев
 Соня във „Вуйчо Ваньо“ на Младежки театър „Николай Бинев“, режисьор Стефан Мавродиев

Лиза Шопова е режисьор на постановката „Кукувицата“ по пиесата на Елин Рахнев, която се играе в Драматично-куклен театър „Димитър Димов“, Кърджали.

Кариера на озвучаваща актриса 
Лиза Шопова се занимава активно с дублаж. Сред сериалите с нейно участие са „Кобра 11“, „Бойна звезда: Галактика“ (дублаж на Диема Вижън), „Индия - любовна история“ и „Времето лети“.

Филмография 
 „Клиника на третия етаж“ (35-сер. тв, 1999, 2000, 2010) – (в 1 серия: XII)
 „Гори, гори огънче“ (1994), 4 серии – учителката Марина Димова, режисьор Румяна Петкова
 „Ешелоните на смъртта“ (1986)
 „Много мили хора“ (тв, 1979)
 „Нечиста сила“ (1977), 3 серии – Тотка
 „Апостолите“ (1976), 2 серии

Източници

Външни препратки 
 Лиза Шопова в ГАРД 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актриси
Български драматурзи
Български режисьори
Деца актьори
Родени в София